De 1500 meter vrije slag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2017 in Boedapest vond plaats op 29 en 30 juli 2017. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemmers zich voor de finale.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag finale

Mannen vrij 1500